

Населені пункти та їхні частини
 Поґожель — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Поґожель — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Поґожель — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Поґожель — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Поґожель — село в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Поґожель — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Поґожель — частина села Ольшевниця в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства

Примітки